Dades de la Temporada 1974-1975 de la UE Sant Andreu, llavors anomenat oficialment Club Deportivo San Andrés.

Partits 
Segona divisió: 7a posició.
 Primera volta 

 Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions esportives del 1974 a Catalunya
Competicions esportives del 1975 a Catalunya